Channel Islands (Channel Islands of California)
 Wyspy Normandzkie (The Channel Islands)

Zobacz też